Heartbeats – Chris Rea's Greatest Hits – album kompilacyjny Chrisa Rea, wydany w 2005 roku.

Lista utworów 
 „On the Beach" (Edit) – 3:43
 „Fool (If You Think It's Over)” – 4:03
 „Audberge” – 4:41
 „Let's Dance” – 4:14
 „Stainsby Girls” – 4:05
 „Nothing to Fear" (Edit) –  4:27
 „Tell Me There's a Heaven” – 6:01
 „Josephine" (Edit) – 4:29
 „I Can Hear Your Heartbeat” – 3:21
 „The Road to Hell (Part 2)” – 4:26
 „Winter Song” – 4:29
 „God's Great Banana Skin” – 4:14
 „You Can Go Your Own Way” – 3:54
 „Julia” – 3:54
 „Looking for the Summer” – 4:57
 „Gone Fishing” – 4:41

Kompilacje Chrisa Rea
Albumy muzyczne wydane w roku 2005